Station kan avse:

 Station (sång) –  Cecilia Kallins tredje singel från 2018
 Station to Station – ett musikalbum från 1976 med David Bowie
 Station (elkraft) – en anläggning inom elkraft

Sammansättningar 
 Järnvägsstation –  en plats där tåg stannar
 Driftplats – ett begrepp från Transportstyrelsens trafikföreskrifter för järnvägar "JTF"
 Hållplats –  en plats längs en järnvägs-, spårvägs- eller busslinje, avsedd för fordonet att göra uppehåll på
 Stationssamhälle – ett samhälle som vuxit upp kring en järnvägsstation
 Tunnelbanestation - 
 Busstation – en större busshållplats
 Bensinstation – en anläggning med bensin- och dieselpumpar för tankning av fordon
 TV-station – en programtjänst som sänder television
 Radiostation –
 Brandstation – en byggnad för räddningstjänsten
 Polisstation – en byggnad eller en lokal, som fungerar som bas för polisverksamheten
 Telefonstation – en byggnad där utrustning för telekommunikation över det allmänna telenätet är inrymd
 Station inom elkraft - en anläggning för produktion eller överföring av elkraft